Lume se poate referi la:

 Lume — oameni; omenire; societate; tărâm; umanitate; univers

Locuri
 Lumë, un sat din Albania
 Lume (woreda), un district (woreda) din Etiopia
 Lume, o insulă fictivă din romanul The Riddles of Epsilon

Vezi și
 Lumea (dezambiguizare)
 Lumes, o comună în Ardennes, nordul Franței
 Pedra de Lume, un sat din Capul Verde
 Ville-sur-Lumes, o comună în Ardennes, nordul Franței
 Media Centre Lume, centrul național al audiovizualului din Finlanda